Przygody Rozi (ang. Everything's Rosie, 2010-2015) – serial edukacyjny produkcji brytyjskiej, który swoją premierę w Polsce miał 1 listopada 2010 na kanale CBeebies.

Od 2015 roku serial emitowany jest przez stację TVP ABC pod tytułem Nie ma jak Rosie. Dostępny jest także na kanale internetowym TVP ABC 2 od 15 lutego 2022 roku.

Opis fabuły 
Mała Rozi i jej towarzysze zabaw – Ola, zajączek Kicek, ptaszek Dziubek i niedźwiedź Bruno poznają świat wokół siebie, bawią się, a czasami muszą rozwiązać jakiś problem. Serial zabiera małych widzów w podróż pełną przygód i pokazuje wartość przyjaźni oraz przyjaciół, z którymi nigdy nie jest się samotnym.

Wersja polska 
W wersji polskiej wystąpili:
 Monika Cichocka – Rozi
 Karolina Lisicka –
 Ola,
 Kicek
 Artur Połoczański –
 Dziubek,
 Dębiak,
 Bruno,
 Żołędzie
 Łukasz Oriel – Filip
 Agnieszka Rejek
Hanna Grabowska

Piosenkę śpiewała: Karolina Kinder
Dialogi: Barbara Gieburowska (odc. 27-52)
Realizacja nagrań: Marcin Kalinowski (sezon 1, 2)
Kierownictwo produkcji: Paweł Żwan
Realizacja wersji polskiej: STUDIO TERCJA GDAŃSK
Lektor: Tomasz Przysiężny

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2015

en:Everything's Rosie (TV series)
hu:Rosie világa